Jméno a příjmení Karel Vlček má více nositelů:

 Karel Vlček (politik) (1891–??) – meziválečný československý politik, poslanec za národní socialisty
 Karel Vlček (herec) (1926–1978) – český herec (například film Ucho)